Euscaphurus är ett släkte av skalbaggar. Euscaphurus ingår i familjen platthöftbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Platthöftbaggar
Euscaphurus